Apród (heraldika)
 Apród (keresztnév)
 Apród (tisztség)